Geografie
 Helen (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Helen-Bos, een deelgemeente van Zoutleeuw
 Helen (eiland), het enige eiland in Helen Reef in de Palause staat Hatohobei

Namen
 Helen (voornaam), een meisjesnaam
 Helen (actrice) (*1958 als Helen Richardson), Indiaas filmactrice 
 Helen (schip), schip uit Helsingborg; Vergaan in 1916
 De Engelse versie van de naam van Helena (mythologie), persoon uit de Griekse mythologie

Films
 Helen of Troy (1956) een film uit 1956
 Helen of Troy (2003) een film uit 2003
 Helen (2008) van Joe Lawlor en Christine Molloy met Annie Townsend
 Helen (2009) van Sandra Nettelbeck met Ashley Judd

Overig
helen: het plegen van heling; het onrechtmatig verkopen van gestolen goederen
helen: genezen, herstellen

Zie ook
Helene (doorverwijspagina)
Helena (doorverwijspagina)